

Кайиндисай — аул, Алгинський район, Актюбинська область
 Кайиндисай — село, Меркенський район, Жамбильська область